Simmelbach ist ein Gewässername:

 Simmelbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains bei Hörlasreuth, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Simmelbach (Sobach),rechter Oberlauf des Sobachs (zum Henkenbach, zum Sulzbach, zur Jagst) bis nahe der Schimmelsägmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Simmelsbach, linker Zufluss des Werthenbachs (zur Sieg) in Salchendorf, Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen